Por Fernando Jaramillo puede referirse a:

 Fernando Jaramillo Giraldo, dirigente deportivo colombiano.
 Fernando Jaramillo Paredes, músico colombiano.
 Fernando Jaramillo Valderrama, político chileno.
 Fernando Jaramillo (taekwondo), deportista ecuatoriano.